M/S Victoria kan avse:

M/S Victoria I – en kryssningsfärja som ägs av AS Tallink Grupp
M/S Mälar Victoria – ett fartyg ägt av Strömma Kanalbolaget